Mužská čtyřhra Maharashtra Open 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do deblové soutěže punéského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Robin Haase a Matwé Middelkoop, jehož členové zvolili start na paralelně probíhajícím Qatar ExxonMobil Open v Dauhá.

Vítězem se stal nejvýše nasazený indický pár Rohan Bopanna a Divij Šaran, který ve finále zdolal britskou dvojici Luke Bambridge a Jonny O'Mara po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Bopanna vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Šarana to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Divij Šaran (vítězové)
  Philipp Oswald /  Tim Pütz (1. kolo)
  Marcelo Arévalo /  James Cerretani (1. kolo)
  Gerard Granollers /  Marcel Granollers (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2019
ATP Tour 2019